Амбите () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 26 км². Население — 556 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида